Świdry ist ein polnischer Ortsname:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Świdry (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, bis 1945: Schwiddern, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Świdry (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, bis 1945: Schwiddern, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Świdry (Olecko), Ort im Powiat Olecki, bis 1945: Schwiddern, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

in der Woiwodschaft Lublin:
 Świdry (Łuków), Ort im Powiat Łukowski
 Świdry (Opole Lubelskie), Ort im Powiat Opolski

Siehe auch:
 Świdry-Awissa, Świdry-Dobrzyce
 Świdry Kościelne, Świdry Podleśne, Świdry Wielkie